Гремучий Ключ — название нескольких населённых пунктов:
 Гремучий Ключ — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Гремучий Ключ — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Гремучий Ключ — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Гремучий Ключ — ныне не существующая деревня, вошедшая в состав города Калуга.